

Persone
Giulia Tanno – sciatrice freestyle svizzera
Kenta Tanno – calciatore giapponese

Altro
Tanno – gradazione chiara di marrone